Hollands, iets of iemand afkomstig uit Holland
 Hollands (dialect)
 Hollands (schaakopening)
 Hollands gambiet

Personen
 Eddy Hollands (1972), een Australisch wielrenner

Zie ook 
 Holland (doorverwijspagina)